Flera personer bär och har burit namnet Ivar Månsson, bland andra

Ivar Månsson i Trää
Ivar Månsson Stiernkors